Узин — місто, Київська область, Білоцерківський район
 Узин — село, Івано-Франківська область, Тисменицький район

Інше 
 Узин — авіабаза у Київський області біля м. Узин.